Debora Vivarelli (* 28. Januar 1993 in Bozen) ist eine italienische Tischtennisspielerin. Beim WTT Contender Tunis 2021 gewann sie nach einer Halbfinalniederlage gegen Christina Källberg und Linda Bergström mit Giorgia Piccolin im Doppel Bronze. An Welt- und Europameisterschaften nahm sie jeweils elfmal teil. 2020 vertrat sie ihr Land bei den Olympischen Spielen.

2015 wechselt Debora Vivarelli vom italienischen Erstligisten ASV Eppan in die deutsche Bundesliga zum TV Busenbach, den sie aber 2016 wieder verließ.

Persönliches 
Vivarelli stammt aus einer Tischtennis-Familie: Ihre Mutter, eine ehemalige Spielerin, leitet den Verein, für den sie spielt, ihre ältere Schwester ist Trainerin, und ihr Vater sowie ihre jüngere Schwester üben den Sport aktiv auf nationaler Ebene aus.

Sie ist mit Gianluca Vallini, einem Eishockeytorwart, liiert.

Turnierergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Italien)
Olympiateilnehmer (Italien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Italien)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 2013
Italiener
Geboren 1993
Frau